Kraslava és un poble del municipi homònim, del qual n'és el centre administratiu, a Letònia, està situat a l'antiga regió de Latgàlia.

Va ser esmentat per primera vegada l'any 1558 en fonts escrites de l'Orde Livonià amb el nom en alemany de Kreslau. L'església catòlica es va construir el 1676 pels jesuïtes i la ciutat es va convertir en el centre situat més al nord del moviment jesuïta a la frontera amb les zones dominades per les esglésies protestants i ortodoxes. Kraslava va rebre l'estatus de ciutat el 16 d'abril de 1923.

Vegeu també 
 Localitats de Letònia

Ciutats de Letònia